Чемпионат Уругвая по футболу 1912 года — 12-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 14 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица 

 Дублин снялся с турнира после 10 матчей, в оставшихся ему были засчитаны поражения.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1912
1912 год в футболе
1910-е годы в Уругвае